Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза има више значења:

 Општина Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику